Le Whoopee de Macon peut désigner :
 Whoopee de Macon : équipe ayant évolué dans la Ligue centrale de hockey de 1996 à 2001 ;
 Whoopee de Macon : équipe ayant évolué dans l'ECHL de 2001 à 2002.